Plaats in Indonesië
 Tengah (Manggeng), een plaats in het regentschap Aceh Barat Daya in de provincie Atjeh
 Tengah (Sama Dua), een plaats in het regentschap Aceh Selatan in de provincie Atjeh
 Tengah (Pelayangan), een plaats in het regentschap Jambi in de provincie Jambi
 Tengah (Pantai Labu), een plaats in het regentschap Deli Serdang in de provincie Noord-Sumatra
 Tengah (Cibinong), een plaats in het regentschap Bogor in de provincie West-Java
Anders
 Tengah (eilandengroep), een eilandengroep in Indonesië